Петер Туранг (, 23 февраля 1947 года, Индонезия) — католический прелат, архиепископ Купанга с 10 октября 1997 года.

Биография 
18 февраля 1974 года Петер Туранг был рукоположён в священника.

21 апреля 1994 года Римский папа Иоанн Павел II назначил Петера Туранга вспомогательным епископом архиепархии Купанга. 27 июля 1997 года состоялось рукоположение Петера Туранга в епископа, которое совершил архиепископ Джакарты кардинал Юлий Рияди Дармаатмаджа в сослужении с титулярным архиепископом Белликаструма Пьетро Самби и архиепископом Купанга Грегориусом Мантейро.

10 октября 1997 года Петер Туранг был назначен архиепископом Купанга.

Ссылки 
 Информация  

Католические архиепископы Индонезии